Il doppio del torneo di tennis Lubbock Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alex Kuznetsov e Ryan Sweeting che hanno battuto in finale Rik De Voest e Bobby Reynolds 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Horacio Zeballos (semifinali)
 Rik De Voest /  Bobby Reynolds (finale)

 Alex Kuznetsov /  Ryan Sweeting (Campioni)
 Robert Smeets /  Brian Wilson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lubbock Challenger 2007